Урга може бити:

 Урга (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Урга (филм) (Урга: Територија љубави), руски филм Никите Михалкова из 1991. године